Esistono più comuni francesi con questo nome

Champagney – Doubs
Champagney – Giura
Champagney – Alta Saona